SCT kan de volgende betekenissen hebben:

 SEPA Credit Transfer, de Engelse term voor een Europese overschrijving
 Shorttrack Club Thialf
 Sluggish cognitive tempo
 Stamceltransplantatie
 Straight Connection Technology